Porteu de la Morandière est un patronyme porté notamment par :

 André Porteu de la Morandière (1870-1932), homme politique français ;
 Armand Porteu de la Morandière (1839-1906), homme politique français ;
 François Porteu de La Morandière (1928-), homme politique français ;
 Paul Porteu de la Morandière (1906-1993), homme politique français.